Ženská dvouhra Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do singlové soutěže abúzabského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje a historicky první událost nově založené kategorie WTA 500

Vítězkou se stala 22letá čtvrtá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala o rok starší nenasazenou Rusku Veroniku Kuděrmetovovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Finálové vítězství představovalo pro běloruskou tenistku 15. vyhraný zápas ve dvouhře v řadě, když navázala na devět výher z konce předcházející sezóny a tituly z Ostravy a Lince. Díky bodovému zisku si také zajistila nové kariérní maximum, když jí v novém vydání žebříčku WTA patřilo 7. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2021
Abu Dhabi Open
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2021